Léon Gambetta
 Gambetta (stacja metra w Paryżu)
 Gambetta (stacja metra w Lille)